Мафалда Савойска (1125 – 1157) е савойска принцеса и първа кралица на Португалия като съпруга на първия португалски крал Афонсу I.

Произход 
Мафалда е дъщеря на савойския граф Амадей III и на съпругата му Матилда Албонска.

Кралица на Португалия 
През 1146 г. Матилда е омъжена за португалския крал Афонсу I и остава в историята като първата португалска кралица.

Тя ражда на Афонсо I седем деца:
 Енрике (1147 – c. 1157)
 Мафалда (1148 – c. 1160)
 Урака Португалска (1151 – 1188), омъжена за леонския крал Фердинанд II
 Санча (1153 – 1159)
 Саншу I (1154 – 1212), 2-ри крал на Португалия
 Тереза (1157 – 1218)
 Жуао (1156 – 1156)

Умира на 4 ноември 1157 г. и е погребана в манастира „Санта Круз“ в Коимбра.

Източници 

Португалски кралици
Савойска династия
Италианска аристокрация
Италианки
Жени